Do soutěže ženské dvouhry na tenisovém turnaji Grand Prix SAR La Princesse Lalla Meryem 2015 nastoupilo třicet dva hráček. Obhájkyní titulu byla španělská tenistka María Teresa Torrová Florová, která se však před zahájením marocké události odhlásila.

Vítězkou dvouhry se stala čtvrtá nasazená Ukrajinka Elina Svitolinová, jež ve finále zdolala Maďarku Tímeu Babosovou po dvousetovém průběhu 7–5 a 7–6. V probíhající sezóně si připsala premiérové turnajové vítězství, které představovalo třetí singlový titul na okruhu WTA Tour. Zisk 280 bodu jí v následné klasifikaci žebříčku WTA ze 4. května 2015 posunul na kariérní maximum, když figurovala na 21. místě, o týden později pak na 19. příčce.

Nasazení hráček

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Morocco Open
Sport v Maroku v roce 2015
WTA Tour 2015